Il termine soul food, in inglese cibo dell'anima, può riferirsi a:

Cinema
 Soul Food – titolo originale del film del 1997 diretto da George Tillman Jr. I sapori della vita.

Cucina 
 Soul food – tipo di cucina della comunità afroamerica.

Musica
 Soul Food – album del 1966 di Bobby Timmons.
 Soul Food – album del 1991 di Def Jef.
 Soul Food – album del 1995 di Goodie Mob.
 Soul Food – album del 1995 degli Oblivians.
 Soul Food – album del 2017 di Babaman.

Televisione
 Soul Food – serie televisiva statunitense.